Илья́ Алекса́ндрович Ковза́лов (род. 15 июля 1988, Караганда, Карагандинская область, КазССР, СССР) — российский и казахстанский  хоккеист, игрок клубов Казахской хоккейной лиги и сборной Казахстана.В настоящее время является нападающим хоккейного клуба Алматы.

Биография 
Воспитанник хоккейной школы тюменского «Газовика», в фарм-клубе которого («Газовик-Универ», с 2007 «Газовик-СибГУФК», с 2009 «Газовик-2») дебютировал в 2004 году в российской первой лиге. До 2009 года в основном представлял эти тюменские клубы (в сезоне 2007/2008 также играл в составе ангарского «Ермака»).

В сезоне 2009/2010 выступал в составе самарского ЦСК ВВС, в конце сезона был привлечён в кирово-чепецкую «Олимпию» для участия в квалификационном турнире Молодёжной хоккейной лиги, по итогам которого команда была приглашена в МХЛ.

Начав сезон 2010/2011 в новоуральском «Кедре», вскоре перешёл «Казахмыс», представлявший город Сатпаев в Казахской хоккейной лиге, и в дальнейшем выступал в составе клубов, представленных в чемпионате и кубке Казахстана. После первого сезона в «Казахмысе» Ковзалов играл в клубе «Алматы» (2011/2012 и 2014—2016), карагандинской «Сарыарке» (2012/2013, в основном составе, выступавшем в Высшей хоккейной лиге, но большей частью во втором составе «Сарыарка-2», выступавшем в чемпионате Казахстана) и в столичном клубе «Номад» (2013/2014 и с 2016 года), с которым стал чемпионом Казахстана в сезоне 2016/2017.

В составе национальной сборной Казахстана завоевал второе место на Зимней Универсиаде 2015 года и участвовал в международных турнирах.

В сезоне 2017/2018 стал серебряным призёром национального чемпионата и Континентального кубка.

В сезоне 2018/2019 вновь стал серебряным призёром чемпионата Казахстана. Являлся капитаном клуба «Номад».

В 2019—2021 годах представлял ХК «Алматы» (в сезоне 2019/2020 клуб занял третье место в регулярном чемпионате), с сезона 2021/2022 — ХК «Актобе».

СТАТИСТИКА

Достижения 

  Золотой призёр Молодежной Сборной России на турнире 4 наций 2007 года
  Серебряный призёр Зимней Универсиады 2015
  Чемпион Казахстана 2016/2017
  Золотой призёр Зимние Азиатские Игры 2017
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана 2017/2018
  Серебряный призёр Континентального кубка 2017/2018
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Тюменский легион»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Кедр»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Алматы»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Беркут» Караганда
Игроки ХК «Номад»
Игроки ХК «Актобе»